Karhijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhijärvi (sjö i Satakunta), 
 Karhijärvi (sjö i Kymmenedalen), 

Robotskapade Finlandförgreningar